|-
| (13201) 1997 EF41||||10 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13202) 1997 FT3||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13203) 1997 FC5||||31 березня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13204) 1997 GR12||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13205) 1997 GB19||||3 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13206 Baer||||6 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13207 Тамаґава (Tamagawa)||||10 квітня 1997||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| 13208 Фрачетті (Fraschetti)||||5 квітня 1997||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| 13209 Arnhem||||9 квітня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13210) 1997 HP8||||30 квітня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13211 Стакі (Stucky)||||3 травня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 13212 Джейлено (Jayleno)||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 13213 Maclaurin||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 13214 Chirikov||||3 травня 1997||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13215) 1997 JT16||||3 травня 1997||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (13216) 1997 LH4||||9 червня 1997||Обсерваторія Ренд||Кеннет Вільямс
|-
| 13217 Alpbach||||30 червня 1997||Коссоль||ODAS
|-
| (13218) 1997 MC3||||28 червня 1997||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13219 Кайєте (Cailletet)||||30 червня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 13220 Кашіваґура (Kashiwagura)||||1 липня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| 13221 Нао (Nao)||1997 OY||24 липня 1997||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| 13222 Ітікавакадзуо (Ichikawakazuo)||||27 липня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| 13223 Сенасенері (Cenaceneri)||||13 серпня 1997||Обсерваторія Пістоїєзе||Лучано Тезі
|-
| 13224 Такамацуда (Takamatsuda)||||10 серпня 1997||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| 13225 Манфреді (Manfredi)||||29 серпня 1997||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| 13226 Сулье (Soulie)||1997 SH||20 вересня 1997||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| 13227 Пур (Poor)||||27 вересня 1997||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (13228) 1997 SJ25||||29 вересня 1997||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| 13229 Echion||||2 листопада 1997||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (13230) 1997 VG1||||1 листопада 1997||Обсерваторія Ніхондайра||Такеші Урата
|-
| 13231 Блонделет (Blondelet)||||17 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (13232) 1998 FM54||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13233) 1998 FC66||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13234 Наташаоуен (Natashaowen)||||22 березня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13235 Isiguroyuki||||30 квітня 1998||Обсерваторія Наніо||Томімару Окуні
|-
| (13236) 1998 HF96||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13237) 1998 HC98||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13238) 1998 HU149||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 13239 Кана (Kana)||1998 KN||21 травня 1998||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| 13240 Туве (Thouvay)||||18 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13241 Бійо (Biyo)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13242) 1998 KR44||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13243) 1998 KZ47||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13244 Dannymeyer||||26 червня 1998||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (13245) 1998 MM19||||23 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13246) 1998 MJ33||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13247) 1998 MW34||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13248 Форназьє (Fornasier)||||24 червня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13249 Маркален (Marcallen)||||18 червня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 13250 Данієладукато (Danieladucato)||1998 OJ||19 липня 1998||Обсерваторія Пістоїєзе||Андреа Боаттіні,Лучано Тезі
|-
| 13251 Віо (Viot)||1998 OP||20 липня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (13252) 1998 ON1||||18 липня 1998||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| 13253 Stejneger||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 13254 Kekule||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13255) 1998 OH14||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13256) 1998 OZ14||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13257) 1998 QT8||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13258 Бей (Bej)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13259 Бгат (Bhat)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13260 Сабадель (Sabadell)||||23 серпня 1998||Обсерваторія Монтжойя||Ферран Касаррамона,Антоні Відал
|-
| (13261) 1998 QM16||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13262) 1998 QF17||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13263) 1998 QV22||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13264) 1998 QD23||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13265 Терренсбанклі (Terbunkley)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13266) 1998 QY30||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13267) 1998 QV32||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13268 Треворкорбін (Trevorcorbin)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13269 Далштром (Dahlstrom)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13270) 1998 QX35||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13271) 1998 QZ35||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13272 Ерікадавид (Ericadavid)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13273) 1998 QW37||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13274 Ройґросс (Roygross)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13275) 1998 QT39||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13276) 1998 QP40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13277) 1998 QV40||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13278 Ґротеклосс (Grotecloss)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13279 Ґутман (Gutman)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13280 Крістігаас (Christihaas)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13281 Алісіяхолл (Aliciahall)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13282) 1998 QQ49||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13283 Дагар (Dahart)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13284) 1998 QB52||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13285 Стефхікс (Stephicks)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13286 Адамшовін (Adamchauvin)||||20 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (13287) 1998 QW53||||29 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (13288) 1998 QV67||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13289) 1998 QK75||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13290) 1998 QN75||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13291) 1998 QH77||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (13292) 1998 QT90||||28 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 13293 Mechelen||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13294) 1998 QO105||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (13295) 1998 RE||1998 RE||2 вересня 1998||Обсерваторія Дінік||Ацуші Суґіе
|-
| (13296) 1998 RV||1998 RV||11 вересня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (13297) 1998 RX||1998 RX||12 вересня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| 13298 Наматьїра (Namatjira)||||15 вересня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (13299) 1998 RU15||||4 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (13300) 1998 RF16||||14 вересня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|}

13200